Ferrigno est un patronyme porté notamment par :

 Antonio Ferrigno (1863-1940) peintre italien
 Bernard Ferrigno (1954-), footballeur français ;
 Lou Ferrigno (1951-), culturiste et acteur américain ;
 Robert Ferrigno (1947 ou 1948-) romancier américain, auteur de roman policier et de littérature de l'imaginaire.
 Giusy Ferrigno  chanteause italienne